Одрехівський Василь Павлович (1921—1996) — скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР (1964).
 Одрехівський Володимир Васильович ( 1955, Львів) — скульптор, кандидат мистецтвознавства (1985).
 Одрехівський Іван Павлович (1923—1994, Львів) — майстер тематичної скульптури з дерева.
 Одрехівський Микола Васильович ( 1953) — український економіст.
 Одрехівський Павло Васильович (1899—1973) — майстер рельєфного різьблення по дереву.
 Одрехівський Роман Васильович ( 1959) — майстер художнього скла, різьблення по дереву. Доктор мистецтвознавства (2017), член ЛМГО «Спілка критиків та істориків мистецтва», доцент кафедри дизайну Навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну НЛТУ.

Примітки 

українські прізвища